Валбон:

 Валбон — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Валбон — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.